Alyssum collinum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum collinum descrita por Brot. es el Alyssum simplex de Rudolphi
Alyssum collinum descrita por Jord. & Fourr. es el Alyssum montanum de L.

Referencias